Podtabor (Dobrepolje, Slovenija), naselje u općini Dobrepolje, Slovenija
 Podtabor (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenijaž